Bataille [bataj] může znamenat:

 Georges Bataille (1897–1962), francouzský filosof, esejista a spisovatel
 Matthieu Bataille (* 1978), reprezentant Francie v judu
 Michel Bataille (1926–2008), francouzský spisovatel, architekt a umělec

Externí odkazy